Paul Clark peut faire référence à :

Personnes 
  (1940-), designer britannique
  (1954-)
  (1962-), musicien électronique
 , joueur de poker professionnel
 Paul Clark (1957-), homme politique britannique
 , musicien chrétien
  (1958-), joueur de football
  (1953-), présentateur nord-irlandais de télévision et journaliste
  (1940-2008)
 Paul F. Clark (1861-1932), homme politique dans l'état du Nebraska
 , beachmaster de la secondaire mondiale

Autres

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie
Homonymie de personnes